Ма́лкольм Гу́двин (; ) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Шона «Ши» Дэниелса в телесериале «Короли побега» и детектива Клайва Бабино в телесериале «Я — зомби», а также появлениям в таких фильмах как «Гангстер», «Список контактов» и «Сумасшедший на воле».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США